Označení SR-71 pojmenovává několik věcí rozdílných významů.

 SR-71 – Typ amerického průzkumného letounu Lockheed
 SR-71 – Americká punk-rocková skupina z Marylandu